Вільперро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний захід від Діжона, 60 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 303,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільперро на сайті французького Національного інституту географії 
 Вільперро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільперро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільперро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільперро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна